Bus Stop, pièce de théâtre américaine de William Inge créée en 1955 ;
 Bus Stop, titre original d'Arrêt d'autobus, film américain de Joshua Logan, adapté de la pièce précédente et sorti en 1956 ;
 Bus Stop, titre original de C'est arrivé à Sunrise, série télévisée américaine créée en 1961 par Roy Huggins ;
 Bus Stop, téléfilm américain de  Peter H. Hunt diffusé en 1982, il s'agit du remake du film de 1956.